Иога́нн Гео́рг Гме́лин старший (; 1709—1755) — немецкий естествоиспытатель на русской службе, врач, ботаник, этнограф, путешественник, исследователь Сибири и Урала, адъюнкт химии и натуральной истории Петербургской Академии наук (30 августа 1727 года), профессор c 22 января 1731 года по 1 января 1748 года, действительный член Петербургской Академии наук. Натуралист академического отряда Великой Северной экспедиции.

По результатам исследований в Сибири им, в 1747—1769 годах, были изданы 4 тома книги «Флора Сибири», где даны описания 1178 видов произрастающих в Сибири растений. В 1751—1752 годах вышло «Путешествие по Сибири» в четырёх томах на немецком языке.

Академик и почётный член Стокгольмской академии наук.

Дядя Самуила Готлиба Гмелина (Гмелина-младшего), путешественника-натуралиста, и Иоганна Фридриха Гмелина, профессора медицины в Тюбингене и Гёттингене.

Биография 
Иоганн Георг Гмелин — сын аптекаря , родился на юго-западе Германии. Получив домашнее образование, в 13 лет становится студентом Тюбингенского университета. В 1725 году 16-летний Иоганн окончил медицинский факультет со степенью доктора медицины.

По совету отца, профессора университета, и друга семьи, учёного Г. Бюльфингера, Иоганн Гмелин летом 1727 года переехал в Россию. С рекомендательным письмом и коллекцией природных окаменелостей, которые были переданы в Петербургскую Академию наук, он прибыл в Петербург, где начал заниматься естественной историей.

В августе 1727 года он стажируется при Петербургской Академии наук. Пока решался вопрос о его утверждении профессором, он получал на расходы по 10 рублей в месяц.

Этот год был знаменателен для Петербургской академии. За два месяца до Гмелина в Санкт-Петербург по рекомендации Даниила Бернулли, которому самому было 25 лет, прибывает девятнадцатилетний Леонард Эйлер. В том же году в Академию прибыл недоучившийся студент Герард Фридрих Миллер, которому исполнилось 22 года. Впоследствии он станет старшим товарищем Гмелину в многотрудном путешествии по Сибири. Ещё до приезда Гмелина по предложению Президента Академии Лаврентия Блюментроста на профессорские должности рекомендовали Эйлера, Гмелина, Крафта, Миллера. Случай беспрецедентный для науки всех времён. Старшему — Крафту — было 26 лет.

Первые три года жизни в России Гмелин посвятил работе в Кунсткамере и кабинете натуральной истории. Он составил каталог минералов, приступил к составлению каталога древних окаменелостей вместе с академиком Иоганном Амманом (но эту работу он не окончил, а заканчивал её в 1741 году М. В. Ломоносов).

30 августа 1727 года Гмелин был утверждён в должности адъюнкта по химии и естественной истории.

Помогал в издании трудов профессора ботаники И. Х. Буксбаума.

Исследование Сибири 
В 1724 году Пётр I снарядил экспедицию под руководством Витуса Беринга для изучения северной части Тихого океана и прилегающих к нему земель. Эта экспедиция, известная как Первая Камчатская экспедиция (1725—29), выехала уже после смерти императора Петра. Одной из её задач было изучение перешейка между Америкой и Азией (открытие Семёна Дежнёва стало известно позднее). Однако экспедиция не выполнила полностью поставленных задач.

В связи с этим была организована в 1733 году Вторая Камчатская экспедиция (1733—43), также под началом В. Беринга. Число участников доходило до 2 000 человек: морские офицеры, учёные, художники, переводчики, административные и технические работники. Из натуралистов в экспедиции участвовали — И. Г. Гмелин, Г. В. Стеллер, С. П. Крашенинников. Силами различных отрядов были составлены первые карты и описания побережья России от Архангельска до Колымы, Охотского моря и Камчатки; описаны природа, народы и история Сибири. Совершены плавания к берегам Японии и Северо-Западной Америки, обследованы по пути Курильские и Алеутские острова.

И. Г. Гмелин избрал маршрут через Тверь, Ярославль, Казань, Тобольск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Томск, Енисейск и Иркутск на Якутск, откуда вернулся в Петербург через Иркутск, Томск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхотурье, Соликамск, Великий Устюг, Вологду и Шлиссельбург.

Он обследовал северо-западную часть Алтая, Салаирский кряж, от Кузнецка спустился по реке Томи до Томска, прошёл по долине Чулыма до Енисея, по реке поднялся до Красноярска, оттуда прибыл в Иркутск. Изучал Забайкалье от Селенги до Шилки и Аргуни. Затем проехал по Ангаре до Братского острога, прошёл через Илимск в Усть-Кут на Лене и, свернув на юг, добрался до устья Илги, далее на речном судне прибыл в Якутск. Здесь пожар уничтожил большую часть собранных им материалов. Для восстановления утраченного и дополнительных исследований прошёл по Витиму до Мамы. Впервые исследовал Северо-Байкальское нагорье. Двигаясь по Лене, описал её берега до Олёкмы, рассказал о прибрежных утёсах — «щёках». В 1736—37 годах открыл ряд месторождений полезных ископаемых в Якутском крае. В следующем году спустился на лодках по Ангаре и Енисею до Туруханска, описал северные отроги Енисейского кряжа. Несколько лет путешествовал по югу Западной Сибири и восточному склону Урала, описал месторождение горы Магнитной. В 1741—42 годах изучал Барабинскую степь и восточные склоны Урала.

Учёный-энциклопедист и великолепный художник, он за 10 лет проехал по Сибири около 34 000 км, положив начало её научному исследованию.

Петербургский период жизни (1743—1747 гг.) 
Вернувшись в Петербург, начал заниматься обработкой привезённых коллекций и дневников.

Ботанические коллекции послужили основой его многотомного труда «Флора Сибири», изданного in 8° в течение 1747—1769 годов, содержавшего описание почти 1178 видов сибирских растений, причём 500 новых видов флоры, до путешествия Гмелина почти совершенно неизвестных в Европе, 300 их изображений. Первые два тома редактировал сам Гмелин, третий и четвёртый тома вышли под редакцией С. Г. Гмелина—младшего, племянника автора, пятый том (споровые растения) остался в рукописи.

Одним из первых Гмелин обосновал разделение Сибири на две естественно-исторические провинции: Западную и Восточную Сибирь, широко использовав для этого ботанические и зоологические коллекции экспедиции.

После того как Академии наук был представлен оконченный первый том, Гмелин подписал новый контракт на четыре года. В соответствии с этим контрактом он был вновь принят в члены Академии наук в должности профессора ботаники и естественной истории с жалованьем в 1 000 рублей в год. Гмелин попросил на академическом заседании разрешения уехать в Германию сроком на один год, с условием, что за это время он будет получать жалованье и выполнять работу. Такое разрешение им было получено 1 июня 1747 года.

5 августа 1747 года Гмелин уехал в Тюбинген, где с 1749 года до своей смерти в 1755 году был профессором ботаники и химии местного университета. В 1748 и 1749 годах поручители Гмелина — М. В. Ломоносов и Г. Ф. Миллер — уплатили 715 рублей за не вернувшегося Гмелина. Позднее Гмелин вернул поручителям эти деньги.

С 1751 по 1755 годы в Гёттингене он опубликовал свои экспедиционные дневники под названием «Путешествие по Сибири с 1733 по 1743 годы» в 4 томах. У российского правительства книга вызвала раздражение. В ней Гмелин опубликовал свои записи о закрытой Камчатской экспедиции и неодобрительно отзывался о деятельности российских властей в Сибири. Академия Наук приняла решение выступить с опровержением И. Г. Гмелина. Писать опровержение было поручено Г. Ф. Миллеру и М. В. Ломоносову, но они отказались. По цензурным соображениям книга не переводилась на русский язык.

После смерти рукописи и гербарий учёного были доставлены в Петербург и проданы Петербургской Академии наук.

Так как первые два тома «Флоры Сибири» вышли до систематической реформы в ботанике Карла Линнея, а в остальных Гмелин-младший не привёл ботанические материалы Гмелина в соответствии с систематикой Линнея, большинство описанных Гмелином новых для Сибири видов растений не сохранили авторства И. Г. Гмелина.

Труды 
 «Reise durch Sibirien von dem Jahre 1733 bis 1743» Göttingen, Verlegts Abram Vandenhoecks seel., Wittwe, 1751—1752 (4 тома, in 8°, с 7 картами и 18 рисунками)
 «Flora Sibirica sive historia plantarum Sibiriae» Petropoli ex Typogr. Acad. sci. I — 1747; II — 1749; III — 1758; IV — 1769
 «Leben Herrn Georg Wilhelm Stellers»: gewesnen Adiuncti der Kayserl. Academie der Wissenschaften zu St. Petersburg; worinnen die bissher bekannt gemachte Nachrichten von deselben Reisen, Entdeckungen, und Tode, theils wiederleget, theils ergaenzet und verbessert werden. Frankfurt, 1748
 «Joannis Georgii Gmelini Reliquias quae supersunt commercii epistolici cum Carolo Linnaeo, Alberto Hallero, Guilielmo Stellero et al., Floram Gmelini sibiricam ejusque Iter sibiricum potissimum concernentis … curavit Guil» Henr. Theodor Plieninger. Addita Autographa lapide impressa Stuttgartiae, 1861
 На русском
 Перевод с предисловия, сочинённого профессором Гмелиным к первому тому "Флоры сибирской" / Пер. с нем. С. П. Крашенинникова. — СПб.: Тип. АН, 1749
 Путешествие в Сибирь / Отв. ред. Е. В. Смирнов; пер. с нем. Д. Ф. Криворучко. — Соликамск, 2012. — 86 с.

Память 

Растения, названные в честь И. Г. Гмелина
В честь И. Г. Гмелина Карл Линней назвал род  семейства Вербеновые.

Кроме того, в честь Гмелина названо около 60 видов растений. Некоторые из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прочие названия
В честь И. Г. Гмелина также названы:
 железнодорожная станция — Гмелинская Приволжской железной дороги
 населённый пункт — Гмелинка в Волгоградской области.

Примечания

Литература 
 Литвинов, Д. И. Библиография флоры Сибири. // Труды Ботанического музея АН. Т.5. — СПб., 1909
 Обручев, В. А. История геологических исследований Сибири, период первый. — Л.: 1931
 Тихомиров, В. А., Софиано, Г. А. 200 лет со дня смерти академика И. Г. Гмелина. // Известия АН СССР. Серия геологическая. — № 2. — C. 130.
 Белковец, Л. П. Иоганн Георг Гмелин, 1709—1755. — М.: Наука, 1990

Ссылки 

 
 
 
 Гмелин Иоганн-Георг
 Работы Гмелина в проекте «Встреча на границах»
 Исследователи Алтая: Гмелин
 «Путешествие по Сибири. Тюрки Красноярского уезда и их шаманы»

Ботаники Российской империи
Ботаники Германии
Географы Российской империи
Путешественники Российской империи
Этнографы Российской империи
Действительные члены Петербургской академии наук
Ботаники по алфавиту
Исследователи Сибири
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Выпускники Тюбингенского университета